Juliusz Tarnowski (1864–1917) – polski działacz społeczny i gospodarczy oraz polityk
 Juliusz Stefan Józef Tarnowski  (1840–1863) – uczestnik powstania styczniowego

Zobacz też
 Tarnowscy